Ryan Cochrane (1983) amerikai labdarúgó
Ryan Cochrane (1983) kanadai kajakozó
Ryan Cochrane (1988) olimpiai ezüstérmes kanadai úszó